Соревнования по плаванию в эстафете 4×100 метров вольным стилем среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 года состоялись 29 июля в London Aquatics Centre.

Сборная Франции впервые в своей истории выиграла олимпийское золото в этой эстафете. На последнем этапе в финале Янник Аньель выиграл у Райана Лохте секунду, что позволило французам отыграть своё полусекундное отставание. 

Французы взяли своеобразный реванш за Олимпийские игры 2008 года, когда перед последним этапом они уверенно лидировали, но затем американец Джейсон Лезак сумел опередить рекордсмена мира Алена Бернара. На этот раз Лезак и Бернар выступали только в предварительных заплывах.

Майкл Фелпс выиграл свою 17-ю олимпийскую медаль и первую серебряную (до этого момента у него было 14 золотых и 2 бронзовые награды). От абсолютного рекорда Олимпийских игр Ларисы Латыниной по количеству наград (18) Майкла отделяла одна медаль.

Медалисты 

*—участвовали только в предварительном заплыве

Рекорды 
До начала соревнований мировой и олимпийский рекорды были следующими:

Во время соревнований новых рекордов установлено не было.

Предварительные заплывы

Финал

Ссылки 
 Результаты на официальном сайте игр 

Плавание на летних Олимпийских играх 2012